Йелоустоун може да се отнася за:
 Йелоустоун, национален парк в САЩ
 Йелоустоун (езеро), езеро в САЩ
 Йелоустоун (река), река в САЩ
 Йелоустоун (окръг), окръг в Монтана, САЩ